Arte hace referencia a varios artículos:

 Arte, medio de expresión humano de carácter creativo.
 Arte, asociación civil.
 Arte, canal de televisión franco-alemán.
 Arte, nombre dado en España a diversas obras de tipo gramatical escritas entre los siglos XVI y XVIII que describían sucintamente diversas lenguas indígenas.
 ARTE (ALTON Real Time Equipment), sistema de ingeniería de elevación.
 Arte, un manga de Kei Ohkubo.